Grzegorz Michalski – muzykolog, krytyk muzyczny
 Grzegorz Michalski – ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 Grzegorz Michalski – dyplomata, ambasador RP w Turcji 2005–2007
 Grzegorz Michalski – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Przypisy